Саарекюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Саарекюла — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Саарекюла — село у волості Ряпіна повіту Пилвамаа.
 Саарекюла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.